

Sigle
 Tecniche procreazione assistita
 Tecnico della prevenzione nell’ambiente
 Televisión del Principado de Asturias – rete televisiva spagnola

Codici 
 TPA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Tampa di Tampa (Stati Uniti)
 tpa – codice ISO 639-3 della lingua taupota

Medicina 
 tPA – attivatore tissutale del plasminogeno
 TPA – antigene polipeptidico tissutale, marker tumorale

Chimica 
 TPA – 12-O-tetradecanoilforbolo-13-acetato